Grand Prix Niemiec 1989 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 30 lipca 1989, po raz 13. na torze Hockenheimring.

51. Grand Prix Niemiec, 37. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Niemcy
1989
1989 w Niemczech